Termenul „Sankt Gertraud” se poate referi la:

Denumire geografică
O localitate ce aparține de comuna Ulten (Ital.: Ultimo) din Italia
O localitate ce apaține de comuna Frantschach-Sankt Gertraud, din Austria
O parochie ce aparține de Passau, Germania
O parochie ce aparține de comuna Dravograd, Slovenia.